Bizen kan syfta på:

Bizen (keramik) – japansk keramik
Bizen, Okayama – stad i Japan
Bizen (provins) – historisk provins i Japan